Платания може да се отнася за:

 Платания, село в дем Горуша, Гърция;
 Платания, село в дем Ситония, Гърция;
 Платания, село и община в Италия, регион Калабрия, провинция Канадзаро;